Моніторинг або моніторинґ () — система постійного спостереження за явищами і процесами, що проходять в навколишньому середовищі, суспільстві, результати якого слугують для обґрунтування управлінських рішень по забезпеченню безпеки людей та об'єктів/суб'єктів (наприклад, економіки).

При автоматичному контролі відбувається отримання і обробка інформації про стан об'єкта/суб'єкта та зовнішніх умов для виявлення подій, що визначають управлінські дії. Подією може бути будь-який якісний результат: поява деталі з розмірами, що виходять за допустимі межі, коротке замикання, вихід температури за встановлене значення, аварія обладнання та інші.

Див. також
 Фінансовий моніторинг
 Моніторинг довкілля
 Моніторинг землі
 Моніторинг інтернету
 Моніторинг ЗМІ
 Медіа-моніторинг
 Система моніторингу стану машини
 GPS моніторинг
 Технічний стан об'єкта
 Соціальний моніторинг
 Радіочастотний моніторинг
 Моніторинг (медицина)

Примітки

Посилання 
 Моніторинг  // 

Системи моніторингу
Технічна діагностика